Autostrada del Brennero (Autostrada A22) – autostrada italiana
 Autostrada del Brennero – azienda italiana che opera nel settore della gestione in concessione di tratti autostradali
 Brenner Autobahn (A13) – autostrada austriaca